Con Reichsrat ci si può riferire a:
il disciolto Reichsrat dell'Austria
il disciolto Reichsrat della Germania